Гвидо де Колумна (; ) — итальянский писатель и  XIII века.

Судья из Мессины. В средние века известностью пользовалась его «Троянская история» («Historia destructionis Trojae», 1287), напечатанная впервые в Кёльне (1476) и переведённая на итальянский, испанский, голландский и английский языки. Из неё Шекспир заимствовал сюжет «Троила и Крессиды».

Российские издания 
 «Повесть о создании и попленении Тройском», перевод начала XVI века.
 «Книга Троя»
 «История о разорении Трои, столичного града Фригийского царства, из разных древних писателей собранная». СПб., 1745 год

Примечания

Литература 
 

Писатели XIII века
Сицилийская школа